Государственный таможенный комитет:
 Государственный таможенный комитет Российской Федерации (ныне — Федеральная таможенная служба)
 Государственный таможенный комитет РСФСР
 Государственный таможенный комитет Азербайджана
 Государственный таможенный комитет Республики Беларусь
 Государственный таможенный комитет Республики Казахстан
 Государственный таможенный комитет Республики Киргизия 
 Государственный таможенный комитет Туркменистана 
 Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан 
 Государственный таможенный комитет Украины (ныне — Государственная таможенная служба Украины)
 Государственный таможенный комитет Приднестровской Молдавской Республики
 Государственный таможенный комитет Республики Абхазия